Такеста́н () — один из 5 шахрестанов (областей) иранской провинции Казвин. Административный центр — город Такестан.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Эсферверин (بخش اسفرورین)
 Хорремдешт (بخش خرمدشت)
 Зиаабад (بخش ضیاءآباد)
Население области на 2006 год составляло 171 520 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Казвина